Эта статья содержит информацию о квалификационных раундах Лиги чемпионов УЕФА 1999/2000.

В рамках квалификации было проведено три раунда. В зависимости от еврокубкового коэффициента, который имеют клубы, команды стартуют с определённого раунда. Клубы, имеющие более высокий коэффициент, имеют преимущество при жеребьёвке.

Команды, проигравшие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, примут участие в первом раунде Кубка УЕФА.

Первый квалификационный раунд 
Жеребьёвка состоялась 30 июня 1999 года в Женеве. Первые матчи прошли 13-14 июля, ответные — 21 июля 1999 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй квалификационный раунд 
Жеребьёвка состоялась 30 июня 1999 года одновременно с жеребьёвкой первого раунда. Первые матчи прошли 28 июля, ответные — 4 августа 1999 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Третий квалификационный раунд 
Жеребьёвка состоялась 23 июля 1999 года в Женеве. Первые матчи прошли 10-11 августа, ответные — 25 августа 1999 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Примечания

Ссылки 
 Раздел турнира на сайте УЕФА

Лига чемпионов УЕФА 1999/2000